Osoby o tym nazwisku:
 Bill Crothers – kanadyjski lekkoatleta, biegacz, olimpijczyk
 Joel Crothers – amerykański aktor filmowy, teatralny i telewizyjny
 Scatman Crothers – amerykański aktor, piosenkarz, tancerz i muzyk
 Will Crothers – kanadyjski wioślarz, olimpijczyk